Александр Чертов: Чертов, Александр Алексеевич (род. 1942) — советский хоккеист. Тренер.
 Чертов, Александр Семёнович (1908—2005) — советский актёр.